Pray () kan henvise til:
 Bøn, en aktiv indsats for at kommunikere med en guddom eller ånd

Det kan også henvise til:

Steder 
Italien
 Pray, Piemonte, en comune i provinsen Biella
USA
 Pray, Wisconsin, et kommunefrit område i Wisconsin

People 
 György Pray (1723-1801), en ungarsk Jesuit abbed, canon, bibliotekar og historiker
 Pray Codex

Film 
 Pray (film fra 2005), en film produceret af Satoshi Fukushima
 Pray (film fra 2007), en film produceret Cross Shadow Productions

Musik 
 Pray (Crematory album), et gothisk, industrial, & death metal album af Crematory fra 2008
 Pray (Rebecca St. James album), et kristent pop og rock album af Rebecca St. James fra 1998
 Pray, album fra 1997 af Andrae Crouch

 Pray (Grave Digger EP)

 "Pray" (sang af MC Hammer)
 "Pray" (sang af Take That)
 "Pray" (sang af Tina Cousins)
 "Pray" (sang af Tomoko Kawase)
 "Pray", sang fra albummet American Gangster af Jay-Z
 "Pray", sang fra albummet Love is War af Vanilla Ninja
 "Pray", sang af DJ Bobo
 "Pray" (sang af Justin Bieber), sang af Justin Bieber fra albummet My Worlds Acoustic

Se også 
 Prey (flertydig)